Dsungaripterus é um gênero de pterossauro que viveu na China no período Cretáceo.

Descrição 
Dsungaripterus weii tinha uma envergadura de asa de 3 a 3,5 metros (9,8 a 11,5 pés). Como a maioria dos dsungaripteroides, tinha um esqueleto bastante robusto com paredes grossas e proporções corporais robustas, sugerindo um estilo de vida principalmente terrestre. O estilo de voo desses animais não é claro, mas provavelmente foi pontuado por aterrissagens abruptas e batidas extensas. O crânio de Dsungaripterus, de 40 a 50 centímetros de comprimento, tinha uma crista óssea baixa que descia da base do crânio até a metade do bico. A cabeça e o pescoço de Dsungaripterus juntos mediam quase um metro (3,3 pés) de comprimento. Sua característica mais notável são suas mandíbulas longas, estreitas e curvadas para cima com uma ponta pontiaguda. Não tinha dentes na parte frontal de suas mandíbulas, que provavelmente eram usados para remover presas de rachaduras nas rochas e/ou nos ambientes arenosos e lamacentos que habitavam. Tinha dentes chatos nodosos mais na parte de trás da mandíbula que eram adequados para esmagar a armadura de mariscos ou outros objetos duros. Dsungaripterus também tinha um palato semelhante ao dos pterossauros azhdarcoides.

Classificação 
Dsungaripterus foi classificado por Yang como um membro dos dsungaripterídeos (Dsungaripteridae). Abaixo está um cladograma mostrando os resultados de uma análise filogenética apresentada por Andres e colegas em 2014. Recuperaram Dsungaripterus dentro do clado Dsungaripteromorpha (um subgrupo dentro de Azhdarchoidea), mais especificamente dentro dos dsungaripterídeos, táxon irmão de Domeykodactylus.

Em 2019, uma topologia diferente, desta vez de Kellner e colegas, foi publicada. Neste estudo, Dsungaripterus foi recuperado fora de Azhdarchoidea, dentro do grupo maior Tapejaroidea, táxon irmão de Noripterus. O cladograma da análise é mostrado abaixo.

Pterossauros